Евгения (Жени) Владиславова Ковачева е българска пианистка и клавирна педагожка.

Биография 

Родена е на 28 февруари 1905 година в София. Баща ѝ Владислав (Славчо) Михайлов Ковачев (1875 – 1924) е войвода на чета в Илинденско-Преображенското въстание, секретар на ВМОК, запасен полковник, юрист, убит в македонските междуособици на 13 септември 1924 година. Майка ѝ е Анастасия (Сийка) Размова, дъщеря на заможния охридчанин Христо Размов, чичо на фотографа и четник Коста Размов.

Ковачева учи пиано при известния френски пианист Алфред Корто, както и при един от първите български концертиращи пианисти Иван Торчанов.

От 1932 година Ковачева е преподавателка по пиано в Музикалната академия. В този период в Клавирната катедра преподават редица концертиращи пианисти и педагози като Тамара Янкова и Люба Обретенова (ръководители на катедрата), Панка Пелишек, Люба Енчева, Лили Атанасова, Мара Петкова, Мара Балсамова, Катя Казанджиева, както и добилите световна известност пианисти и композитори Димитър Ненов и Панчо Владигеров.

Сред учениците ѝ са пианистите проф. Жени Захариева, Росица Баталова, Янко Миладинов, Александър Йосифов, оперната певица Лиляна Барева.

Умира на 27 октомври 1994 година в София. Погребана е до баща си в Парцел 65 на Софийски централни гробища.

Родословие

Източници 

Български творци от Македония
Български класически пианисти
Български клавирни педагози
Български пианистки
По произход от Щип
Погребани в Централните софийски гробища
Починали в София
Родени в София